Weedon kan syfta på följande:

 Weedon, Buckinghamshire, ort i England
 Weedon, Québec, kommun i Kanada